Morata de Tajuña är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Morata de Tajuña ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Morata de Tajuña är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Morata de Tajuña ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Morata de Tajuña. Runt Morata de Tajuña är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arganda,  km norr om Morata de Tajuña. Omgivningarna runt Morata de Tajuña är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid